L'édition 2019 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 11 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Gaël Monfils remporte l'épreuve en simple, Jérémy Chardy et Henri Kontinen celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Kyle Edmund, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut et des Français Richard Gasquet et Lucas Pouille. Ils sont respectivement remplacés par Damir Džumhur, Robin Haase, Jérémy Chardy, Martin Kližan, Mikhail Kukushkin, Marius Copil, Matthew Ebden et Ernests Gulbis.

Pendant le tournoi 
Invité du tournoi, le Néerlandais Tallon Griekspoor () crée l'exploit en battant au  tour la tête de série 2 Karen Khachanov ( mondial). Il avait déjà fait sensation en 2018 en écartant pour son entrée en lice le  mondial de l'époque Stanislas Wawrinka.

Lauréats 
Gaël Monfils remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Stanislas Wawrinka.

En double, Jérémy Chardy et Henri Kontinen décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jean-Julien Rojer et Horia Tecău. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2019
Tennis en février 2019